Acre – Stato del Brasile
Acre – fiume del Sudamerica
Repubblica di Acre – stato separatista nato in seno alla Repubblica di Bolivia, poi confluito nell'omonimo stato brasiliano
Acre o Akrai – subcolonia storica di Siracusa
Acre o aspro – uno dei gusti fondamentali